Sidney Smith – ammiraglio della Royal Navy
Sidney Smith (1877-1935) – regista e disegnatore di fumetti statunitense
Sidney Smith (detto anche Sid Smith; 1893-1928) – attore e regista statunitense
Sidney Smith – tennista

Pagine correlate 
 Sydney Smith